HMS Endeavour puede referirse a uno de los siguientes buques:

En la Royal Navy
 fue un navío armado con 36 cañones adquirido en1652 y vendido en 1656.
 fue una bombarda armado con  4 cañones adquirido en 1694 y vendido en 1696.
 fue un brulote adquirido en 1694 y vendido en 1696.
 fue un buque almacén adquirido en 1694 y vendido en 1705.
 fue un buque almacén botado en 1708 y vendido en 1713.
 fue un cúter adquirido en 1763 y vendido en 1771.
,fue una balandra armada con 14 cañones, adquirida en 1763 que se hundió en 1780 durante un huracán en Jamaica.
HMB Endeavour, originalmente Earl of Pembroke, fue un bricbarca armado con 10 cañones, adquirido en 1768; conocido como Endeavour Bark se distinguió por estar comandado por el teniente James Cook en su primer viaje de exploración por el Pacífico, entre 1768–1771; fue vendido en 1775.
HMB Endeavour, réplica del anterior, perteneciente al Australian National Maritime Museum.
, una goleta adquirida en 1775 y vendida en 1782.
 fue un buque de investigación adquirido en 1912, usado como buque nodriza desde 1940, y vendido en 1946.

En la Royal New Zealand Navy
 HMNZS Endeavour, que sirvió en la Antártida 1956 a 1962.
 , El cual, sirvió en la Antártida como HMNZS Endeavour  desde 1962 hasta 1971.
 HMNZS Endeavour, petrolero de flota asignado en 1988 en servicio activo.

En la cultura popular
 En la película de 2007 Piratas del Caribe: en el fin del mundo, el ficticio  aparece como buque insignia de Lord Cutler Beckett de la compañía británica de las indias orientales.

Nombres de buques británicos